Tonina puede referirse a:
Las especies de delfín Inia geoffrensis, Cephalorhynchus eutropia,  Cephalorhynchus commersonii o Pontoporia blainvillei.Tursiops truncatus, delfín mular o nariz de botella también llamado "tonina" en el archipiélago canario de España, las costas de Veracruz en México y en el Río de la Plata de Argentina.Sotalia guianensis, también llamada "tonina del lago" o "tonina costera" en el lago de Maracaibo y otras localidades de Venezuela.
El nombre común de la planta Santolina rosmarinifolia.
Tonina, género botánico perteneciente a la familia Eriocaulaceae.
Tonina (S-62), submarino español de la clase Daphné.
Toniná, antigua ciudad maya.
Tonina Jackson, actor y luchador mexicano.
Tonina Torrielli, cantante italiana.
Las Toninas, localidad balnearia de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina.